Die Spielzeit 1970 war die 4. reguläre Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im Schweizer Kleinfeldhandball.

Modus 
In dieser Saison spielen 14 Mannschaften in zwei Gruppen im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit einem Heim- oder Auswärtsspiel. Die Sieger der zwei Gruppen spielen im Final um die Nationalliga B Meisterschaft und den Aufstieg in die Nationalliga A 1971. Wenn eine Mannschaft Meister wird, welche die zweite Mannschaft eines Vereins ist, findet zusätzlich ein Aufstiegsspiel statt, bei diesem erbt der Zweite der Gruppe den Platz. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz.

Vorrunde

Finale 

Weil der RTV 1879 Basel letzter in der NLA wurde und der RTV II NLB-Meister wurde, blieb der RTV in der NLA und es wurde kein Aufstiegsspiel ausgetragen.

Einzelnachweise 

70
Handballveranstaltung 1970